Konglomerát může být:
 obecně: slepenina, nesourodá směs, smíšenina
 v ekonomii: velký podnik (holding), do kterého patří podniky z různých nesouvisejících odvětví, synonyma: konglomerátní firma, smíšený koncern, viz konglomerát (ekonomie)
 v geologii: slepenec